Koerner von Gustorf ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Koerner von Gustorf (1932–1975), deutscher Photochemiker 
 Florian Koerner von Gustorf (* 1963), deutscher Musiker und Filmproduzent
 Ludwig Koerner von Gustorf (1888–1974), deutscher Jurist und Landwirt
 Oliver Koerner von Gustorf (* 1961), deutscher Galerist und Journalist